Walkure, een der strijdgodinnen in de Noordse mythologie
 Die Walküre, een opera van Richard Wagner
 Operatie Walküre, een plan van de Duitse Wehrmacht in de Tweede Wereldoorlog om een mogelijke opstand te onderdrukken

Zie ook 
 De straf van de Walkuren, een stripalbum
 Valkyrie (doorverwijspagina), dat 'Walkure' betekent